Il doppio del torneo di tennis Eisenach Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniel Melo e Alexandre Simoni che hanno battuto in finale Enrique Abaroa e Tim Crichton 6-1, 62-7, 6-1.

Teste di serie 

 Paul Rosner /  Jason Weir-Smith (semifinali)
 Daniel Melo /  Alexandre Simoni (Campioni)

 Emilio Benfele Álvarez /  Federico Browne (primo turno)
 Petr Kovačka /  Michal Tabara (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eisenach Challenger 2000